Soccer () kan syfta på:

Soccer (datorspel) – ett datorspel från 1985 producerat av Intelligent Systems och Nintendo
Super Soccer –  ett fotbollsspel till Super NES som utkom 1991